Gilmanton ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Gilmanton (New Hampshire)
 Gilmanton (Wisconsin), im Buffalo County
 Gilmanton Township (Benton County, Minnesota)
 Gilmanton (Town, Buffalo County), Town(ship) im Buffalo County, Wisconsin